

Persone 
Adolfo Vigorelli – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
Arnaldo Vigorelli – calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
Ezio Vigorelli, politico italiano
Francesco Vigorelli – giornalista, scrittore e critico letterario italiano
Gianni Vigorelli – scultore italiano
Giancarlo Vigorelli, giornalista italiano
Piero Vigorelli, giornalista italiano
Pietro Vigorelli, medico e psicoterapeuta, promotore e cofondatore del Gruppo Anchise.
Remo Vigorelli, politico italiano
Francesco Vigorelli, rapper italiano meglio conosciuto come Jake La Furia

Altro 
Decreti Vigorelli – trasferirono in legge i contratti collettivi di diritto comune stipulati fino al 1959.